Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1999, è stato vinto da Holly Parkinson (tds n. 1). In finale ha sconfitto Alina Židkova (tds n. 2) con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Holly Parkinson (campionessa)
  Alina Židkova (finale)
  Adria Engel (secondo turno)
  Julie Thu (primo turno)

  Andrea Šebová (primo turno)
  Wendy Fix (primo turno)
  Riei Kawamata (quarti di finale)
  Nikola Hübnerová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1999